Se også 144 (tal)

Begivenheder

Født

Dødsfald

Sport

Eksterne henvisninger 
 

44
Artikler om enkelte år